Torrijos puede referirse a:

Topónimos
 Torrijos, municipio de la provincia de Toledo (Castilla - La Mancha, España).
 Torrijos, municipio de la provincia de Marinduque, Filipinas.
 Comarca de Torrijos, comarca encabezada por la localidad española homónima.

Personajes históricos

España
José María de Torrijos y Uriarte, que protagonizó un pronunciamiento liberal en 1831.
Antonio Rodrigo Torrijos, político.

Presidentes de Panamá
Omar Torrijos Herrera, entre 1969 y 1981.
Martín Torrijos Espino, entre 2004 y 2009.

Véase también
Grupo Torrijos